Le nom de Peyrou signifie « pierreux » en occitan. Ce toponyme est répandu dans le Sud-Ouest de la France, notamment dans les Landes et au Béarn.

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Georges Peyrou, (1925- ), comédien français ;
 Mariano Peyrou (né en 1971), poète et traducteur espagnol ;
 Pierre-Alexandre DuPeyrou, (1729-1794), notable de Neuchâtel, en Suisse ;
 Madeleine Peyroux (1974-), chanteuse de jazz.

Lieux 
 Saint-Hilaire-Peyroux est une commune française du département de la Corrèze ;
 La promenade du Peyrou est une ancienne place royale de la ville de Montpellier, en France ;
 La porte du Peyrou représente un arc de triomphe donnant accès à la promenade du Peyrou de Montpellier.
 La place du Peyrou est une petite place de Toulouse.

Homonymie de patronyme